Rejon bobryniecki – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu kirowohradzkiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1939, ma powierzchnię 1496 km² i liczy około 26 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Bobryniec.

Na terenie rejonu znajdują się 1 miejska rada i 25 silskich rad, obejmujących w sumie 78 wsi i 3 osady.

Miejscowości rejonu

Przypisy